A Wu teái Amerikában 2017. július 13-án kezdődött, Magyarországon 2017. július 21-én.

Szinkronhangok összesítése

Mini epizódok

Wu teái

Jegyzetek

Források 

 A Lego Ninjago: A Spinjitzu mesterei epizódjainak listája a The TVDB-n (dánul)
 A Lego Ninjago: A Spinjitzu mesterei epizódjainak listája a The TVDB-n 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái
Lego Ninjago